Пётр Лунак Кмита () из Собени герба Щренява (ум.  г.) — подчаший сандомирский (1412 г.).

Родился в семье Анны и Петра  Кмитов.

Женился на Катерине Жешовской и имел сына Яна Кмита «Тупого» (ум. перед 1435), вступившего в брак с Барбарой Вотробой из Стрельчего, и дочь Малгожату Кмита, вышедшую замуж за Яна Гольяна из Обихова — подстолия познаньского.

Литература 
 Historia Polski. Bóg, Honor, Ojczyzna. Kompendium wiedzy dla całej rodziny. № 119. ISBN 978-83-248-0591-4
 T Wierzbowski; MPRS Т.II
 Polski Słownik Biograficzny (Т.13 стр. 87, 91, 95).

Ссылки 
 

Дворянство Польши
Польские рыцари